Lotus bleu peut désigner :
 Le lotus bleu d'Égypte est une espèce de plante aquatique ;
 Le Lotus bleu est un album publié en 1934 de la série de bande dessinée Les Aventures de Tintin ;
 Opération Lotus bleu (Agente 077 missione Bloody Mary) est un film italien de Sergio Grieco sorti en 1965 ;
 La Lotus bleue est un album publié en 2009 de la série de bande dessinée Les Aventures de Saint-Tin et son ami Lou ;

Voir aussi 

Le Lotus rose